Латушки  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Латушки — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Латушки — деревня в Дзержинском районе Минской области.